Wacholderhain bezeichnet

 den Haselünner Wacholderhain bei Haselünne im Emsland (Niedersachsen)
 das Kerngebiet des Gräberfelds Plaggenschale im Osnabrücker Land (Niedersachsen)
 ein Naturschutzgebiet bei Lingen (Ems) in Niedersachsen, siehe Natura 2000–Wachendorfer Wacholderhain
 ein Naturschutzgebiet bei Lingen (Ems) in Niedersachsen, siehe Wacholderhain (Lingen)
 eine Landschaft in der Lüneburger Heide (Niedersachsen), siehe Tietlinger Wacholderhain
 ein Naturschutzgebiet im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen, siehe Wacholderhain (Lüdinghausen)
 ein Naturdenkmal in der Region Hannover (Niedersachsen), siehe Eltze
 ein Naturdenkmal in Kärnten, siehe Dellach im Drautal